Влади́мир Ви́кторович Варфоломе́ев (род. 31 мая 1966 года) — журналист, первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы».

Ведущий программ «Разворот» (дневной и утренний), «Особое мнение», Большое «Эхо».

Биография 
После обучения в средней школе и техникуме проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР в 1985—1987 годах, где, в частности, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В марте 1991 года стал корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы».

С августа 1991 года — ведущий новостных выпусков радиостанции «Эхо Москвы». Первый выход в эфир совпал с последним днём существования ГКЧП 21 августа.

В 1992—1993 году был специальным корреспондентом радиостанции на Таджикско-афганской границе.

В 1994 году был направлен специальным корреспондентом в зону военного конфликта Первой чеченской войны.

В разные годы был руководителем информационного агентства «Эха Москвы», исполнял обязанности программного директора, главы службы информации и первого заместителя главного редактора радиостанции.

В марте 2012 года вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым покинул совет директоров «Эха Москвы» в результате перемен в пользу «Газпром-медиа». В 2013 году решение об их возвращении в совет директоров поддержал назначенный генеральный директор «Газпром-медиа» Михаил Лесин.

В июне 2012 года вместе с группой других журналистов «Эхо Москвы» и Александром Подрабинеком был задержан возле пикета возле здания СКР. Пикет проводился в знак протеста против угроз, которые, по мнению журналистов, были высказаны руководителем Следственного Комитета Александром Бастрыкиным шеф-редактору "Новой газеты" Сергею Соколову.

После закрытия радиостанции весной 2022 года ушёл из журналистики.

Примечания

Ссылки 
 
 Блог Владимира Варфоломеева на сайте Эха Москвы
 Яндекс. Пресс-портреты: Варфоломеев Владимир Викторович
 Владимир Варфоломеев, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
 Журналисты.ру — Блог Владимира Варфоломеева на ЖЖ взломан
 Варфоломеев радиоэфира. У «Эха Москвы», помимо знаменитого ААВ, есть и ещё один менее упоминаемый, но не менее примечательный кадр — ВВВ
 Radioportal.ru: Владимир Варфоломеев
 Варфоломеевские списки
 Moskva.FM: Владимир Варфоломеев в эфире FM радиостанций Москвы

Журналисты России
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Персоны без указанного места рождения
Лауреаты премии «Золотое перо России»